ZPG steht für:
 ZPG-2, US-amerikanischer Prallluftschifftyp zur Seepatrouille
 ZPG-2W, US-amerikanischer Prallluftschifftyp zur Seepatrouille
 ZPG-3W, US-amerikanischer Prallluftschifftyp zur Seepatrouille

Z.P.G. steht für:
 Zero Population Growth (dt.: Geburten verboten), US-amerikanischer Film (1972)

zpg steht für:
 Guevea-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung